Boavistensi – abitanti di Boa Vista da Aparecida
Boavistensi – abitanti di Boa Vista das Missões
Boavistensi – abitanti di Boa Vista do Buricá
Boavistensi – abitanti di Boa Vista do Gurupi
Boavistensi – abitanti di Boa Vista do Ramos
Boavistensi – abitanti di Boa Vista do Sul
Boavistensi – abitanti di Boa Vista
Boavistensi – abitanti di Contea di Boa Vista
Boavistensi – abitanti di Nova Boa Vista
Boavistensi – abitanti di Santa Maria da Boa Vista
Boavistensi – abitanti di São José da Boa Vista
Boavistensi – abitanti di São Miguel da Boa Vista
Boavistensi – abitanti di São Sebastião da Boa Vista